Bad Day – wideo nakręcone w 1996, natomiast krążące w internecie od 1997
 Bad Day – pierwszy singel z płyty Daniel Powter kanadyjskiego piosenkarza Daniela Powtera, wydany w 2005
 Bad Day L.A. – przygodowa gra akcji wydana w 2006 przez chińskie studio Enlight Software